Mayo puede referirse a:

Cultura 

 mayo, el quinto mes del calendario gregoriano;
 idioma mayo, la lengua del pueblo mayo;
 Festividad de los Mayos, fiesta popular realizada para celebrar la llegada del mes de mayo;
 Mayo, obra lírico-épica del escritor romántico checo Karel Hynek Mácha; también el 2 de mayo es el día internacional en contra del bullying

Antropología 
 mayos, un pueblo taracahita que vive en México;

Arquitectura y edificios 
 Clínica Mayo, centro de investigación médica en Estados Unidos;

Botánica 
 mayo, variedad de trigo;

Comida 
 apócope de mayonesa (en Chile);

Herramientas 
 mayo, apero de labranza;

Historia 
 Revolución de Mayo (1810), revolución en la Argentina que creó su primer autogobierno;
 Mayo francés (1968), cadena de protestas y huelgas en Francia;

Localidades y divisiones administrativas 
 Colonia Mayo, localidad de la Provincia de Tucumán, Argentina;
 Campo de Mayo, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Mayo, localidad en Carolina del Sur, Estados Unidos;
 Mayo, localidad en Florida, Estados Unidos;
 Mayo, localidad en Maryland, Estados Unidos;
 Condado de Mayo, división administrativa de Irlanda;

Personas 

 Archie Mayo (1891 – 1968), director de cine estadounidense;
 Charles Horace Mayo (1865 – 1939), médico estadounidense;
 Charles William Mayo (1898 – 1968), médico estadounidense;
 Iban Mayo (1977 –), ciclista español;
 Margaret Mayo (1882 – 1951), escritora y dramaturga estadounidense;
 Margaret Mayo (1936), novelista británica;
 Simon Joseph Mayo (1949 –), botánico;
 William Worrall Mayo (1819 – 1911), médico estadounidense; 
 Williams James Mayo (1861 – 1939), médico estadounidense;

Parques y plazas 
 Parque de Mayo, espacio verde de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina;

Transporte 
 Avenida de Mayo, importante vía de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Avenida de Mayo, vía de comunicación de Ramos Mejía, Argentina;
 Avenida de Mayo, estación de subte en la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Plaza de Mayo, histórica plaza, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Plaza de Mayo, estación del subte de Buenos Aires, Argentina.